Луга — річка у Волинській області.
 Луга — гідрологічний заказник у Волинській області.
 Луга — місто в Росії на однойменній річці.
 Луга — річка в Ленінградській області Росії, впадає у Фінську затоку.
 Луга — місто в Італії.
 Луга — місто в Сенегалі.
 Луга — область у Сенегалі.

Див. також 
 Луг